Via Campana – antica via consolare romana, oggi sostituita dalla Via Portuense
 Via Antica consolare campana – strada di epoca imperiale che collegava Pozzuoli a Capua antica, il nuovo tracciato costruito nel XIX secolo arriva fino a Giugliano in Campania